Une poétique est l'ensemble des idées qui ont propulsé une œuvre d'art ou un courant artistique.

Œuvres 
 La Poétique est un ouvrage d'Aristote contenant des vues sur l'art, notamment la tragédie, ainsi que sur le style, la langue et la psychologie.
 Poétique est une revue française d'études littéraires.

Voir aussi 
 Poïétique : étude des processus de création et du rapport de l'auteur à l'œuvre.